Michał Majewski – polski fizyk, dr hab.
 Michał Majewski (ur. 1974) – polski dziennikarz
 Michał Majewski (ur. 1987) – polski szermierz